FIP est un sigle qui peut désigner :
 FIP (à sa naissance pour France Inter Paris, mais désormais sans rapport direct avec France Inter), un réseau radiophonique du groupe Radio France ;
 Factory Instrumentation Protocol, en technologie, un bus informatique d'échange de données ;
 Fonds indépendant de production, un programme de financement destiné aux producteurs producteurs indépendants canadiens de fiction pour la télévision et de webséries ;
 Fédération internationale pharmaceutique ;
 Fédération internationale de philatélie ;
 Fédération internationale de polo ;
 fiche informatique produit, utilisé par les services méthodes à l'orée de l'informatique permettant de saisir informatiquement les informations des produits pour une gestion par un progiciel de gestion intégré (ERP) ;
 Fonds d'investissement de proximité, un fonds commun de placement français créé par le gouvernement pour favoriser les investissements dans les PME régionales ;
 Fonds intercommunal de péréquation ;
 Force d'intervention de la Police nationale, un regroupement de certaines unités de la Police nationale française en 2009 pour faire face aux nouvelles menaces terroristes ;
  formation d'ingénieur en partenariat, une formation d'ingénieur par apprentissage ;
 Forum des îles du Pacifique ;
 Federal Identity Program (en français, Programme de symbolisation fédérale), un programme d'identification visuelle du gouvernement fédéral du Canada.

Acronyme